Brede Frettem Csiszar (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien.

Carrière de joueur 
Après une carrière professionnelle de quelques saisons dans son pays natal, la Norvège, il se joint au Mora IK dans la deuxième division du hockey en Suède. Il a aussi représenté son pays à quelques compétitions internationales depuis 2005.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||Vålerenga Ishockey 2 ||1. divisjon ||22 ||7 ||13 ||20 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||27 ||0 ||2 ||2 ||14 ||6 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2007-2008 ||Vålerenga Ishockey 2 ||1. divisjon ||3 ||2 ||1 ||3 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||41 ||8 ||8 ||16 ||79 ||12 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2008-2009 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||45 ||8 ||5 ||13 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||47 ||4 ||6 ||10 ||120 ||16 ||0 ||1 ||1 ||18
|-
|2010-2011 ||Mora IK U20 ||SuperElit ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Mora IK ||Allsvenskan ||5 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||39 ||4 ||7 ||11 ||28 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2011-2012 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||22 ||4 ||7 ||11 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||40 ||4 ||3 ||7 ||53 ||15 ||2 ||2 ||4 ||14
|-
|2013-2014 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||43 ||2 ||6 ||8 ||99 ||18 ||1 ||3 ||4 ||12
|-
|2014-2015 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||38 ||1 ||9 ||10 ||54 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen || 45 || 4 || 9 || 13 || 47 || 11 || 1 || 1 || 2 || 14
|-
| 2016-2017 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen || 32 || 0 || 12 || 12 || 75 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||38 || 2 || 7 ||	9 ||46 || 5||0 ||1 ||1 || 2
|-
| 2018-2019 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen || 46 || 2 || 12 || 14 ||44 || 10||0 ||2 ||2 || 10

|2005 || || Championnat du monde junior -18 ans div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 26 ||
|-
|2007 || Norvège || Championnat du monde junior div. 1 || 4 || 1 || 1 || 2 || 33 ||
|-
|2010 || Norvège || Championnat du monde || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
|-
|2011 || Norvège || Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Notes et références 

Naissance en mars 1987
Naissance à Oslo
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du Mora IK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Vålerenga ishockey